Australian Open 2009 i herredouble var den 97. herredoubleturnering ved Australian Open. Turneringen havde deltagelse af 64 par, hvor de 57 havde kvalificeret sig på grundlag af deres verdensranglisteplacering. De resterende syv par var blev tildelt et wildcard.

Turneringen blev for tredje gang vundet af det amerikanske brødrepar Bob og Mike Bryan, som i finalen besejrede Mahesh Bhupathi fra Indien og Mark Knowles fra Bahamas med 2-6, 7-5, 6-0. Sejren var brødreparrets syvende grand slam-titel i herredouble.

Forsvarende mestre var israelerne Jonathan Erlich og Andy Ram, men Erlich stillede ikke op til årets turnering på grund af en albueskade. I stedet dannede Ram par med Hvideruslands Maks Mirnji, men parret tabte i anden runde til spanierne Feliciano López og Fernando Verdasco.

Resultater

Øverste fjerdedel

Anden fjerdedel

Tredje fjerdedel

Nederste fjerdedel

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Kilde / eksterne henvisninger 
 Australian Open – Draws – Men's doubles

Se også 
 Australian Open 2009
 Australian Open 2009 (herresingle)
 Australian Open 2009 (damesingle)
 Australian Open 2009 (damedouble)
 Australian Open 2009 (mixeddouble)

Herredouble 2009
2009
ATP Tour 2009